Kapodistrias ist der Familienname folgender Personen:

 Augustinos Kapodistrias (1778–1857), griechischer Politiker
 Ioannis Kapodistrias (1776–1831), griechischer Politiker